Neothoa är ett släkte av mossdjur. Neothoa ingår i familjen Hippothoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Neothoa